Erikson ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Erik“.

Namensträger 
 Caroline Erikson (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Charlotta Erikson (1794–1862), schwedische Schauspielerin
 Elisabeth Erikson (* 1947), schwedische Opernsängerin (Sopran)
 Erik H. Erikson (1902–1994), deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker
 Gustaf Erikson (1872–1947), finnischer Reeder
 Hanna Erikson (* 1990), schwedische Skilangläuferin
 Joan Erikson (1903–1997), kanadisch-amerikanische Kunsttherapeutin
 Kai Theodor Erikson (* 1931), US-amerikanischer Soziologe
 Raymond L. Erikson (1936–2020), US-amerikanischer Molekularbiologe
 Steven Erikson (* 1959), kanadischer Fantasy-Autor

Siehe auch 
 (11521) Erikson, Asteroid des Hauptgürtels
 Ericson, Ericsson (Familienname), Eareckson, Erickson, Ericksson, Eriksson, Eriksen, Erickszoon, Erixon

Familienname
Patronym